Castell de Torroella (Santa Eulàlia de Riuprimer), antic castell termenat, actualment un gran mas fortificat, a la riba dreta de la riera de Muntanyola
 Castell de Torroella o Palau Reial de Torroella, edifici al mig de la vila de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
 Castell de Torroella o Castell del Montgrí, fortificació militar al cim de la muntanya de Santa Caterina al municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)